Aeronáutica — atividade e estudo da locomoção aérea na atmosfera terrestre
 Força aérea -  — defesa de um país por meios aéreos

Desambiguação